MBI je lahko:

Management Buy In.
Oznaka za delnico podjetja Mbia Inc. Je ena pomembnejših delnic, prisotna na vseh svetovnih borzah.